Le tournoi est une forme organisée de compétition, par exemple sportive.

Au Moyen Âge 

 Tournoi (Moyen Âge), ensemble d'épreuves martiales au Moyen Âge. Exemples :
 Tournoi d'Anchin, en 1096 à l'abbaye de Saint Sauveur d'Anchin (France)
 Le Tournoi de Chauvency, en 1285 à Chauvency-le-Château (France)
 Tournoi de Trazegnies (1251)
 Tournoi de Cambrai en 1269
 Tournoi de Vannes
 Tournoi de Corinthe en 1304
 Défi de Barletta au début du .

À l'époque contemporaine

Basket-ball 

 Tournoi de la Fédération (basket-ball féminin), compétition de basket-ball en France
 Tournoi Mansour Lahrizi, compétition de basket-ball au Maroc
 Tournoi international de Strasbourg

Ancien tournoi 

 Tournoi préolympique de basket-ball 2008, compétition de basket-ball en Grèce.

Échecs 

 Tournoi d'échecs de Dortmund, compétition internationale d'échecs en Allemagne
 Tournoi d'échecs d'Hastings, compétition internationale d'échecs en Grande-Bretagne
 Tournoi d'échecs de Hoogeveen, compétition internationale d'échecs aux Pays-Bas
 Tournoi d'échecs de Londres, compétition internationale d'échecs en Grande-Bretagne
 Tournoi Norway Chess, compétition internationale d'échecs en Norvège
 Tournoi d'échecs de Poïkovski, compétition d'échecs en Russie
 Tournoi des rois, compétition internationale d'échecs en Roumanie
 Tournoi d'échecs de Sarajevo, compétition d'échecs en Yougoslavie
 Tournoi de Wijk aan Zee, compétition d'échecs aux Pays-Bas
 Tournoi d'échecs de Zurich, compétition d'échecs en Suisse
 Tournoi des candidats, compétition internationale d'échecs
 Tournoi zonal, compétition internationale d'échecs
 Tournoi thématique, compétition d'échecs
 Tournoi à deux tours, compétition d'échecs

Anciens tournois 

 Tournoi d'échecs de Londres 1851, premier tournoi moderne d'échecs
 Tournoi d'échecs de Londres 1862, compétition d'échecs en Angleterre
 Tournoi d'Hastings 1895, compétition d'échecs en Angleterre
 Tournoi de New York 1924 (jeu d'échecs), compétition d'échecs aux États-Unis
 Tournoi d'échecs de Moscou 1925, compétition d'échecs en URSS
 Tournoi AVRO, compétition d'échecs aux Pays-Bas (en 1938)
 Tournoi d'échecs de Buenos Aires 1939, compétition d'échecs en Argentine
 Tournoi d'échecs de Groningue 1946, compétition d'échecs aux Pays-Bas
 Tournoi des candidats de Zurich 1953, compétition d'échecs en Suisse
 Tournoi d'échecs IBM, compétition d'échecs aux Pays-Bas (de 1961 à 1981)
 Tournoi d'échecs de Bugojno, compétition d'échecs en Yougoslavie (de 1978 à 1986)
 Tournoi d'échecs de la Costa del Sol, compétition internationale d'échecs en Espagne
 Tournoi d'échecs de Dos Hermanas, compétition internationale d'échecs en Espagne
 Tournoi OHRA, compétition d'échecs aux Pays-Bas et en Belgique (de 1982 à 1990)
 Tournoi SWIFT, compétition d'échecs en Belgique (de 1986 à 1992)
 Tournoi interzonal, compétition internationale d'échecs triennale (de 1948 à 1993)
 Tournoi d'échecs Amber, compétition annuelle d'échecs à Monaco (dans les années 1990 et 2000)
 Tournoi de Linares, compétition d'échecs en Espagne (de 1978 à 2010)
 Tournoi d'échecs de Reggio d'Émilie, compétition internationale d'échecs en Italie (de 1958 à 2013)
 Tournoi d'échecs de Sofia, compétition d'échecs en Bulgarie (de 2005 à 2009)
 Tournoi d'échecs de Tilbourg, compétition d'échecs aux Pays-Bas (de 1977 à 1994)
 Tournoi de Mar del Plata, compétition d'échecs en Argentine (de 1928 à 2001)

Flag football

Ancien tournoi 

 Tournois NSFL Flag 2007, compétition de flag football en Suisse

Football 

 Tournoi de Abha, compétition de football en Arabie saoudite
 Tournoi des centres de formation, compétition de football en France
 Tournoi Cidade de Guimarães, compétition de football au Portugal
 Tournoi de Menton (féminine), compétition de football en France
 Tournoi de Montaigu, compétition de football en France
 Tournoi de l'UEMOA, compétition de football en Afrique
 Tournoi UNAF dames, compétition de football féminin en Afrique

Anciens tournois 

 Tournoi d'Amsterdam, compétition de football aux Pays-Bas
 Tournoi d'Auxerre, compétition de football en France
 Tournoi Costa Azul de Setúbal, compétition de football au Portugal
 Tournoi de l'été 2004 de la Fédération Anglaise, compétition de football en Angleterre
 Tournoi international de l'Exposition Universelle de Paris 1937, compétition de football en France
 , compétition de football en France
 Tournoi Hassan II de football, compétition de football au Maroc
 Tournoi initial de football, compétition de football au Brésil
 Tournoi municipal de football de Rio de Janeiro, compétition de football au Brésil
 Tournoi de Paris de football, compétition de football en France
 Tournoi qualificatif Caraïbes 2002, compétition internationale de football
 Tournoi Rio-São Paulo de football, compétition de football au Brésil
 Tournoi Roberto Gomes Pedrosa, compétition de football au Brésil

Golf 

 Open de France, compétition masculine de golf en France
 Evian Masters, compétition féminine de golf en France

Handball 

 Tournoi de Paris Île-de-France, compétition de handball en France

Hockey sur glace 

 Tournoi international de hockey pee-wee de Québec
 Tournoi International du Mont-Blanc, compétition de hockey sur glace en France
 Tournoi Karjala, compétition de hockey sur glace en Finlande

Jeu de Go 

 Tournoi de Go de Paris, compétition de jeu de Go en France

Judo 

 Tournoi de Paris de judo, compétition de judo en France

Kayak-polo 

 Tournoi international De Paddel, compétition de kayak-polo en Belgique
 Tournoi international d'Ypres, compétition de kayak-polo en Belgique
 Tournoi international de Cestas, compétition de kayak-polo en France
 Tournoi international de Veurnes, compétition de kayak-polo en Belgique
 Tournoi international de Wallonie, compétition de kayak-polo en Belgique
 Tournoi international du Pas de Calais, compétition de kayak-polo en France

Rugby à VII 

 Tournoi international de rugby à sept de Tanger, compétition de rugby à VII au Maroc

Rugby à XIII 

 Tournoi des Quatre Nations, compétition internationale de rugby à XIII

Rugby à XV

 Tournoi des Six Nations, compétition internationale de rugby à XV masculin, surnommé en France Le Tournoi
 Tournoi des six nations féminin, compétition de rugby à XV féminin
 Tournoi des cinq nations asiatique de rugby à XV, compétition de rugby à XV masculin

Scrabble 

 Tournoi de Scrabble
 Liste de tournois de Scrabble francophone

Snooker 

 Tournoi de Chine de snooker 2009, compétition de snooker en Chine

Tennis 

 Tournoi de tennis d'Adélaïde, compétition de tennis masculin en Australie méridionale
 Tournoi de tennis d'Anvers, compétition de tennis féminin en Belgique
 Tournoi de tennis de Bogota, compétition de tennis en Colombie
 Tournoi de tennis de Buenos Aires, compétition de tennis en Argentine
 Tournoi international de la CEDEAO, compétition de tennis en Côte d'Ivoire
 Tournoi international des championnes, compétition internationale de tennis
 Tournoi de tennis de Delray Beach, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis d'Eastbourne, compétition de tennis féminin en Angleterre
 Tournoi de tennis de Hambourg, compétition de tennis en Allemagne
 Tournoi de tennis d'Indianapolis, compétition de tennis masculin aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Linz, compétition de tennis en Autriche
 Tournoi de Los Angeles, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Luxembourg, compétition de tennis au Luxembourg
 Tournoi de tennis de Memphis, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de New Haven, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Rotterdam, compétition de tennis aux Pays-Bas
 Tournoi de Stuttgart, compétition de tennis en Allemagne
 Tournoi de tennis de Sydney, compétition de tennis en Australie
 Tournoi de Wimbledon, compétition de tennis en Angleterre
 Tournoi de tennis du Queen's, compétition de tennis aux États-Unis

Anciens tournois 

 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence, compétition de tennis féminin en France
 Tournoi de tennis d'Akron, compétition de tennis féminin aux États-Unis
 Tournoi de tennis d'Albuquerque, compétition de tennis féminin aux États-Unis
 Tournoi de tennis d'Amelia Island, compétition de tennis féminin aux États-Unis
 Tournoi de tennis de l'Arkansas, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis d'Athènes, compétition de tennis masculin en Grèce
 Tournoi de tennis d'Atlantic City, compétition de tennis féminin aux États-Unis
 Tournoi de tennis d'Austin, compétition de tennis féminin aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Bayonne, compétition de tennis féminin en France
 Tournoi de tennis de Beckenham, compétition de tennis féminin en Angleterre
 Tournoi de tennis de Bordeaux, compétition de tennis en France
 Tournoi de tennis de Boston, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Brighton, compétition de tennis en Angleterre
 Tournoi de tennis de Bristol, compétition de tennis en Angleterre
 Tournoi de Bruxelles, compétition de tennis en Belgique
 Tournoi de tennis de Cardiff, compétition de tennis au Pays de Galles
 Tournoi de tennis de Caroline du Sud, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Chicago, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Christchurch, compétition de tennis en Nouvelle-Zélande
 Tournoi de tennis de Cleveland, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de Columbus, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Dallas, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Florence, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de Floride, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Forest Hills, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Fort Lauderdale, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Fort Myers, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Fribourg, compétition de tennis en Allemagne
 Tournoi de tennis de Genève, compétition de tennis en Suisse
 Tournoi de tennis de Gold Coast, compétition de tennis en Australie
 Tournoi de tennis de Guaruja, compétition de tennis au Brésil
 Tournoi de tennis de Guildford, compétition de tennis en Angleterre
 Tournoi de tennis de Hasselt, compétition de tennis en Belgique
 Tournoi de tennis d'Hawaï, compétition de tennis féminin aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Hong Kong, compétition de tennis en Chine
 Tournoi de tennis de Houston, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis d'Itaparica, compétition de tennis masculin au Brésil
 Tournoi de tennis de Johannesburg, compétition de tennis en Afrique du Sud
 Tournoi de tennis de Knokke-Heist, compétition de tennis en Belgique
 Tournoi de tennis de La Nouvelle-Orléans, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de Las Vegas, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Lee-on-Solent, compétition de tennis en Angleterre
 Tournoi de tennis de Leipzig, compétition de tennis en Allemagne
 Tournoi de tennis de Lisbonne, compétition de tennis au Portugal
 Tournoi de tennis de Livingston, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Long Beach, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Long Island, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Louisville, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Marco Island, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Melbourne, compétition de tennis en Australie
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo, compétition de tennis à Monaco
 Tournoi de tennis de Nashville, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de New York, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Newport, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de l'Oklahoma, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis d'Orlando, compétition de tennis féminin aux États-Unis
 Tournoi de tennis d'Osaka, compétition de tennis féminin au Japon
 Tournoi de tennis de Palm Springs, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Paris-Bercy, compétition de tennis en France
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de Perth, compétition de tennis en Australie
 Tournoi de tennis de Philadelphie, compétition de tennis aux États-Unis
 Ginny Championships, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de La Quinta, compétition de tennis masculin aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Richmond, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Richmond, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Rye Brook, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Saint-Louis, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Salt Lake City, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de San Antonio, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Sardaigne, compétition de tennis en Italie
 Tournoi de tennis de Seattle, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Singapour, compétition de tennis à Singapour
 Tournoi de tennis de Sofia, compétition de tennis en Bulgarie
 Tournoi de tennis de Split, compétition de tennis en Bulgarie
 Tournoi de tennis de la Vallée d'Aoste, compétition de tennis en Italie
 Tournoi de tennis de Stuttgart, compétition de tennis en Allemagne
 Tournoi de Sydney Indoor, compétition de tennis en Australie
 Tournoi de tennis de Tarente, compétition de tennis en Italie
 Tournoi de Toulon, compétition de tennis en France
 Tournoi de tennis de Tucson, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Tulsa, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de Tokyo Indoor, compétition de tennis au Japon
 Tournoi de Washington, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis de Wellington, compétition de tennis en Nouvelle-Zélande
 Tournoi de tennis du Colorado, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis du Kansas, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis du Michigan, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournoi de tennis du New Jersey, compétition de tennis aux États-Unis
 Tournois majeurs professionnels de tennis de l'ère pré-open

Volley-ball 

 Tournoi mondial 2008 de qualification olympique de volley-ball féminin, compétition de volley-ball au Japon
 Tournois mondiaux 2008 de qualification olympique de volley-ball masculin

Divers 
 Tournoi Inter-Chimie, compétition sportive entre étudiants d'écoles d'ingénieurs de chimie et de génie chimique françaises
 Tournoi de la parade des roses
 Tournoi de poker
 Tournoi des mètres
 Tournoi jeunes démocrates
 Tournoi national de robots
 Tournoi sportif des grandes écoles de la Défense
 Tournoi toutes rondes
 Tournoi à double élimination

Mathématiques 
 Tournoi (graphe), une modélisation du concept de tournoi

Cinéma 
 Le Tournoi, film français d'Élodie Namer (2015)

Autres homonymies

Voir aussi 
 Tournoisis, commune française
 Livre tournois
 Joseph Tournois

Notes et références